

Persone
Aldo Carotenuto (1933-2005) – psicoanalista italiano
Ferdinando Carotenuto (1925-2022) – pittore e scultore italiano
Gaetano Carotenuto (1969) – attore italiano
Gennaro Carotenuto (1966) – storico e giornalista italiano
Mario Carotenuto (1915-1995) – attore italiano
Mario Carotenuto (1922-2017) – pittore italiano
Memmo Carotenuto (1908-1980) – attore italiano
Nello Carotenuto (1876-1937) – attore italiano, padre di Mario
Pasquale Carotenuto (1982-) – ex calciatore italiano

Altro
 Il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto è il protagonista maschile del film del 1953 Pane, amore e fantasia e dei suoi seguiti (Pane, amore e gelosia, Pane, amore e..., Pane, amore e Andalusia).